Bristol o Brístol puede hacer referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en Inglaterra
 Ciudad y condado de Brístol 
 Aeropuerto Internacional de Bristol

Lugares en Argentina
 Playa marplatense de Bristol, en Argentina.
 El antiguo Hotel Bristol, en Mar del Plata, Argentina, que dio nombre a la playa.

Lugares en Estados Unidos
 Bristol (condado de Kenosha, Wisconsin)
 Bristol (Connecticut)
 Bristol (Dakota del Sur)
 Bristol (Florida)
 Bristol (Nueva York)
 Bristol (Nuevo Hampshire)
 Bristol (condado de Grafton, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo.
 Bristol (Pensilvania)
 Bristol (Rhode Island)
Bristol (Tennessee)
 Bristol (Vermont)
 Bristol (condado de Addison, Vermont), lugar designado por el censo.
 Bristol (Virginia)
 Bristol (Wisconsin)
 Bristol (condado de Dane, Wisconsin)
 Condado de Bristol (Massachusetts)
 Condado de Bristol (Rhode Island)

Empresas
 Bristol Cars, fabricante británico de automóviles.
 Bristol Motor Speedway, circuito de carreras de Tennessee, Estados Unidos.
 Bristol Aeroplane Company, anteriormente British and Colonial Aeroplane Company, la mayor constructora aeronáutica del Reino Unido.

Deporte 
 Bristol City Football Club, club de fútbol de la ciudad inglesa de Bristol.
 Bristol Rovers Football Club, club de fútbol de la ciudad inglesa de Bristol.
 Bristol Football Club, extinto club de fútbol de la ciudad uruguaya de Montevideo.

Además
Bristol sessions, origen de la música country moderna.